Pflummern ist

 ein Ortsteil von Riedlingen, siehe Pflummern (Riedlingen)

der Familienname eines 1882 ausgestorbenen deutschen Adelsgeschlechtes, dabei u. a. Chronisten der Reichsstadt Biberach:

 Franz Xaver von Pflummern (1769–1851), Bürgermeister von Augsburg und bayerischer Beamter
 Heinrich von Pflummern (1475–1561), Chronist der Reformationszeit
 Joachim von Pflummern (* 1480), Chronist der Vor-Reformationszeit
 Johann Ernst von Pflummern (* 1588), Verfasser der „Annales Biberacenses“
 Salome von Pflummern (1591/1592–1654), erste Priorin der Benediktinerabtei in Fulda, siehe Salome von Pflaumern
 Karl von Pflummern (1787–1850), bayerischer Generalmajor